DBJ steht für:

 Deutsche Bläserjugend
 Deutsches Biographisches Jahrbuch
 De Bornholmske Jernbaner, Zusammenschluss dreier Eisenbahngesellschaften auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm
 DBJ Aeroplane Company, US-amerikanischer Flugzeughersteller, siehe Waco Aircraft Company #DBJ Aeroplane Company
 Development Bank of Japan, staatliche japanische Bank

dbj steht für:
 Ida'an (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache der Ida'an in Sabah auf Borneo

Abkürzung